Ardo steht für:
 Ardo († um 721), letzter König der Westgoten
 Ardo Smaragdus OSB († 843), französischer Hagiograph, Verfasser der Vita des Benedikt von Aniane
 ARDO, ein ehemaliger italienischer Haustechnikhersteller, siehe Indesit
 Ardo (Lebensmittelhersteller), ein belgischer Tiefkühlkost-Konzern